Sandałowcowate (Santalaceae R.Br.) – rodzina roślin z rzędu sandałowców (Santalales). Do niedawna do rodziny zaliczano 36 rodzajów, spośród których we florze Polski występują tylko 3 gatunki należące do rodzaju leniec (Thesium L.). W świetle badań z XXI wieku rodzina obejmuje 44 rodzaje tworzące 8 linii rozwojowych o niejasnych powiązaniach filogenetycznych, wśród których znajduje się też klad Viscum, dawniej wyłączany w odrębną rodzinę jemiołowatych Viscaceae.

Systematyka 

 Pozycja według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla Opiliaceae.

 Wykaz rodzajów
 Acanthosyris (Eichler) Griseb.
 Amphorogyne Stauffer & Hurl.
 Anthobolus R. Brown
 Arceuthobium M.Bieb. – arceutobium
 Arjona Cavanilles
 Buckleya Torr.
 Cervantesia Ruiz & Pavon
 Choretrum R. Brown
 Cladomyza Danser
 Colpoon Bergius
 Comandra Nutt.
 Daenikera Hurl. & Stauffer
 Dendromyza Danser
 Dendrophthora Eichler
 Dendrotrophe Miq.
 Dufrenoya Chatin
 Elaphanthera N.Halle
 Exocarpos Labill.
 Geocaulon Fernald
 Ginalloa Korth.
 Iodina Hooker & Arnott ex Meisn.
 Korthalsella Tiegh.
 Kunkeliella Stearn
 Leptomeria R. Brown
 Mida A.Cunn. ex Endl.
 Myoschilos Ruiz & Pavon
 Nanodea Banks ex C.F.Gaertn.
 Nestronia Rafinesque
 Notothixos Oliv.
 Okoubaka Pellegr. & Normand
 Omphacomeria (Endl.) A.DC.
 Osyridicarpos A.DC.
 Osyris L.
 Phacellaria Bentham
 Phoradendron Nutt.
 Pyrularia Michaux
 Quinchamalium Molina
 Rhoiacarpos A.DC.
 Santalum L. – sandałowiec
 Scleropyrum Arn.
 Spirogardnera Stauffer
 Thesidium Sond.
 Thesium L. – leniec
 Viscum L. – jemioła

Pozycja w systemie Reveala (1993-1999) 
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe (Rosidae Takht.), nadrząd Santalanae Thorne ex Reveal, rząd sandałowce (Santalales Dumort.), podrząd Santalineae Engl., rodzina sandałowcowate (Santalaceae R.Br.).

 Wykaz rodzajów według Reveala
Acanthosyris, Amphorogyne, Anthobolus, Buckleya, Canopus, Choretrum, Cladomyza, Colpoon, Comandra, Daenikera, Dendromyza, Dendrotrophe, Dufrenoya, Elaphanthera, Exocarpos, Geocaulon, Iodina, Kunkeliella, Leptomeria, Mida, Myoschilos, Nanodea, Nestronia, Okoubaka, Omphacomeria, Osyridicarpos, Osyris, Phacellaria, Pyrularia, Quinchamalium, Rhoiacarpos, Santalum, Scleropyrum, Spirogardnera, Thesidium, Thesium.

Przypisy